Moros y cristianos (pel·lícula), dirigida per Luis García Berlanga el 1987
 Moros y cristianos (programa de televisió), presentat per Xavier Sardà el 1997